Непршевазка () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,03 км². Центр общины располагается на высоте 235 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 416 человек.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1340 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края